Oxenbould ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Oxenbould (* 1969), australischer Schauspieler und Comedian
 Ed Oxenbould (* 2001), australischer Schauspieler